Die Naumann-Thienemann-Medaille ist ein jährlich von der Societas Internationalis Limnologiae (SIL) verliehener seit 1977 in der Regel jährlich international vergebener Preis für Limnologie. Er ist die höchste Auszeichnung der Gesellschaft und ging aus der Naumann-Medaille hervor, die in unregelmäßigen Abständen seit 1942 verliehen wurde. Sie ist zu Ehren von Einar Naumann und August Thienemann (der auch erster Preisträger war) benannt und wird in Ausnahmefällen auch an Organisationen verliehen.

Sie hat den Zusatz De limnologia optime merito (lateinisch: für hervorragende Verdienste in der Limnologie). Es wird maximal eine Medaille pro Jahr auf dem alle drei Jahre stattfindenden Kongress der SIL verliehen (dann also insgesamt drei Medaillen).

Preisträger Naumann-Medaille 
 1942 August Thienemann, Carl Wesenberg-Lund, Franz Ruttner
 1943 Heinrich Carl Redeke (1873–1945)
 1947 Gottfried Huber-Pestalozzi
 1948 Freshwater Biological Association, American Society of Limnology and Oceanography
 1949 Robert Lauterborn
 1950 Edward Asahel Birge, Chancey Juday
 1953 Friedrich Lenz, Ingo Findenegg
 1959 Gunnar Alm (1889–1961), Friedrich Hustedt (1886–1968), George Evelyn Hutchinson
 1962 Stevan M. Stanković, Heikki Järnefelt (1891–1963)
 1965 Kaj Berg, Clifford H. Mortimer (1911–2010), Wladimir Iwanowitsch Schadin (V. I. Shadin 1896–1974)
 1968 Vittorio Tonolli (1913–1967)
 1971 Sergei Iwanowitsch Kusnezow (S. I. Kuznetsov), Waldemar Ohle
 1974 Wilhelm Rodhe (1914–1998)

Preisträger Naumann-Thienemann-Medaille 
Aufgeführt ist das Datum des Kongresses der ISL, auf der sie verliehen wurden (mit offizieller Laudatio).

 1977 Georgi Georgijewitsch Winberg (1905–1987), E. Steemann Nielsen (1907–1989), E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung
 1980 David G. Frey, W. Thomas Edmondson, Hans-Joachim Elster
 1983 Eugen A. Thomas, Jaroslav Hrbácek, Livia Tonolli-Pirocchi (Livia Tonolli)
 1986/87 Pétur M. Jónasson (1920–2020), Richard Vollenweider (1922–2007), Dietrich Uhlmann
 1989 Ramon Margalef, Jack Talling, David W. Schindler (1940–2021)
 1992 Arthur D. Hasler, Vladimír Sládeček (1924–2005), Robert G. Wetzel
 1995 Winfried Lampert, Gene E. Likens, Rosemary Lowe-McConnell
 1998 Hugh Bernard Noel Hynes (1917–2009), Z. Maciej Gliwicz, William M. Lewis Jr.
 2001 Christian Lévêque, Thomas G. Northcote, Colin S. Reynolds
 2004 Johannes Ringelberg (For his successful application of physiological first principles to his continuing efforts to promote fundamental research in limnology), Brij Gopal (For his major contributions to the biology and management of aquatic plants and wetland ecosystems, and for his perseverance in encouraging understanding and improvement of limnology of developing countries), Peter W. Cullen (For his exemplary scientific leadership and extraordinary efforts to communicate complex limnological and water resource issues to colleagues and especially to decision makers, which over the past three decades have led to improved understanding about, and wiser allocation of, critical water resources in Australia).
 2007 Carolyn W. Burns (For her outstanding studies on physiology and population dynamics of Southern hemisphere zooplankton and food-web interactions, as well as her indefatigable and successful endeavor to conserve New Zealand lakes and her service to SIL), Stephen R. Carpenter (For research that has built bridges between ecological theory, ecosystem experiments, and management of complex limnological problems; his work has elucidated the importance of the trophic cascade and regime shifts in the management of lakes), Brian Moss (For creating through his research and scientific leadership a fundamentally new understanding of shallow-lake ecosystems).
 2010 Brian R. Allanson (For his leadership of the development of limnology in South Africa), Erik Jeppesen und die Sektion See-Ökologie bei NERI (Nationalinstitut für Umweltforschung, Silkeborg) (For their substantial contributions to shallow lake ecology), Judith L. Meyer (For her fundamental contributions to the functioning of microbial communities in flowing waters and advocacy of the importance of freshwaters in public policy).
 2013 Sam Lake (For original research in stream ecology and leadership in the conservation of freshwater ecosystems), Jaap Kalff (For his independent, thoughtful and influential investigations in limnology), John Downing (For his research in the limnology of agricultural landscapes and leadership in limnology).
 2016 Ursula Gaedke (For her research on plankton structure dynamics and her leadership in limnology), John R. Jones (For his research on reservoir limnology and his outstanding contributions to SIL), Michael L. Pace (For his contributions to foodweb dynamics and carbon cycling and for his leadership in limnology).
 2018 John P. Smol (For his research developing the field of paleolimnology and its applications), Lars Tranvik (For his research on the role of carbon transformation on the functioning of lakes and his leadership in limnology)
 2020 Tamar Zohary (For her global leadership in the area of phytoplankton taxonomy and ecology, and high-level leadership for research conducted on Lake Kinneret. For her long-serving and very active participation in SIL as the General Secretary and Treasurer, and for being a role model for young women interested in pursuing a scientific career.), Nelson Hairston (For blending theory with an analysis of field patterns and manipulative experiments, he has provided valuable insight into interactions between ecology and evolution, and the causes and consequences of life-history variation in freshwater zooplankton. For his fostering of scholarly excellence in his students and colleagues alike, and for contributing to his local and international academic communities.)
 2022 Sally MacIntyre (For her contributions to the field of physical limnology, studying turbulence links to biology and biogeochemistry of lakes around the world.), Jose Tundisi (For his work on the integrated management of watershed, reservoirs, and lakes. His research is focused on tropical and subtropical inland waters of South and Central America.)

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Anmerkungen 

Geowissenschaftlicher Preis
Limnologie
Erstverleihung 1977
Medaille